La nazionale italiana di baseball Under-15 rappresenta l'Italia in campo internazionale, negli incontri e nelle competizioni organizzati dalla International Baseball Federation, di età non superiore ai 15 anni.

Piazzamenti

Europei 
 2008: 4°
 2009:  1°
 2010:  3°
 2011:  1°

Collegamenti esterni
 

Under-15